Митгуч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Митгуч, Анна (род. 1948) — австрийская писательница, литературный критик, переводчик.
 Митгуч, Давид (род. 1987) — бывший австрийский хоккеист, защитник.